Lago di Teleccio – bacino artificiale collocato in Valle dell'Orco
 Ghiacciaio del Teleccio – altro nome del ghiacciaio di Ondezana, nel Massiccio del Gran Paradiso
 Colle del Teleccio – altro nome del colle di Ondezana, valico nel Massiccio del Gran Paradiso